

Communes

 Gironville, commune française du département de Seine-et-Marne
 Gironville, ancienne commune aujourd'hui Gironville-sur-Essonne
 Gironville, ancienne commune du département d'Eure-et-Loir, devenue en 1933 Gironville-et-Neuville, aujourd'hui Tremblay-les-Villages
 Gironville-sous-les-Côtes, ancienne commune de la Meuse, faisant aujourd'hui partie de Geville

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France